Хуан Чжисю́н (, в транскрипции Уэйда-Джайлза — Huang Chih-Hsiung, род. 16 октября 1976 года) — тайваньский тхэквондист, двукратный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира.

На выборах в Законодательный юань Китайской Республики 2004 года Хуан Чжисюн был третьим в списке партии Гоминьдан, и потому получил место в парламенте. На выборах 2008 года он вновь стал членом Законодательного юаня.

Ссылки 
 

Тхэквондисты Тайваня
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по тхэквондо